AOJ steht für:
 Flughafen Aomori (IATA-Code), Flughafen von Aomori, Japan
 Avcon Jet (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft

aoj steht für:
 Mufian (ISO-639-3-Code), eine der Torricelli-Sprachen der Arapesh in Papua-Neuguinea

Aoj ist der Name der Insel
 Aoj (Kwajalein), Motu des Kwajalein-Atolls, Marshallinseln

Abkürzung